Eerik est un prénom masculin estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1967), homme politique et diplomate estonien
 (1912-1984), biologiste et ornithologue estonien
 (né en 1957), bassiste de jazz finlandais
 (1938-2019), avocat et professeur estonien

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais